Le Grasshopper Cup 2015 est l'édition 2015 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 13 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Reiko Peter.

Grégory Gaultier l'emporte en finale face Simon Rösner sans perdre un jeu pendant le tournoi.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2015
Sport en avril 2015
Squash en 2015